The Boston Strangler bezeichnet:

 den Serienmörder Albert Henry DeSalvo
 den über den Fall von DeSalvo gedrehten Spielfilm Der Frauenmörder von Boston aus dem Jahr 1968
 The Boston Strangler (2008), ein US-amerikanischer Spielfilm von Michael Feifer von 2008